Callian est un toponyme qui peut désigner :

 Callian (Gers), commune française du département du Gers, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Callian (Var), commune française du département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France